Vida může být:

 vida – přechodník přítomný jednotného čísla mužského rodu od slovesa vidět, užívaný též jako citoslovce
 Vida (jezero) – hyperslané jezero v Antarktidě
 VIDA! science centrum – science centrum v Brně
 Vida – ženské jméno („Život“ – ze španělštiny či portugalštiny), např. Vida Neuwirthová 
 Vida kohoutí – pták z čeledi snovačovitých

 příjmení osob

 Barbora Vida, známá jako Bára Kolářová – česká modelka

Externí odkazy